Пете́лин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Петелин, Александр Иванович (1913—1987) — Герой Советского Союза.
 Петелин, Борис Алексеевич (1924—1990) — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Петелин, Виктор Васильевич (1929—2022) — советский и российский литературовед, литературный критик, прозаик, журналист.
 Петелин, Дмитрий Александрович (род. 1983) — российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос».
 
 Петелин, Степан Константинович (1922—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Петелин, Юрий Николаевич (1920—1998) — Герой Советского Союза.

